Альпиев — фамилия; имеет женскую форму Альпиева.

 Альпиев, Рымбек Нигметович (род. 1953) — казахстанский кинорежиссёр.
 Альпиев, Толеубек Нигметович (род. 1948) — советский и казахстанский деятель культуры.

 Альпиева, Лейла Турсынбековна (род. 1974) — казахстанская артистка балета.